Первая лига 1987/1988 () — 54-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 8 августа 1987 года и закончился 18 июня 1988 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1987/1988 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1987/1988 на rsssf.com 

1987/1988
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1987 году
Спорт в Польше в 1988 году